Turtle Lake ("lago delle tartarughe"), può riferirsi a:

Canada
Lago Turtle, nel Saskatchewan

Stati Uniti
Turtle Lake (Dakota del Nord)
Turtle Lake (Montana)
Turtle Lake (Wisconsin)